Malinová ist der Familienname der folgenden Personen:

 Andrea Malinová (* 1992), slowakische Squashspielerin

Malinová bezeichnet

 Gemeinde im Okres Prievidza, Slowakei; siehe Malinová (Slowakei)
 Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien; siehe Malinová (Tschechien)